Osoby o tym nazwisku:
 Leon Krzeszowski – polski wojskowy
 Lubosław Krzeszowski – polski wojskowy
 Tomasz Krzeszowski – polski profesor, filolog, lingwista
 Zenon Krzeszowski – polski samorządowiec, ekonomista i chemik